Ilha Sao Joao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha São João (ö i Brasilien, lat -7,28, long -60,37), Amazonas, 
 Ilha São João (ö i Brasilien, lat -1,68, long -68,23), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar